Тексаркана () — название двух городов в США:
  — город в штате Техас. 
 Тексаркана — город в штате Арканзас.